Selja (Hiiumaa), een plaats in de gemeente Hiiumaa in de Estische provincie Hiiumaa
 Selja (Kehtna), een plaats in de gemeente Kehtna in de Estische provincie Raplamaa
 Selja (Lääneranna), een plaats in de gemeente Lääneranna in de Estische provincie Pärnumaa
 Selja (Noorwegen), een Noors eiland, bekend als pelgrimsoord
 Selja (Saaremaa), een plaats in de gemeente Saaremaa in de Estische provincie Saaremaa
 Selja (Tori), een plaats in de gemeente Tori in de Estische provincie Pärnumaa
 Selja (Viru-Nigula), een plaats in de gemeente Viru-Nigula in de Estische provincie Lääne-Virumaa
 Selja (Zweden), een plaats in de gemeente Mora in de Zweedse provincie Dalarnas län
 Selja, tot in 2017 de naam van de plaats Emmaste-Selja in de gemeente Hiiumaa in de Estische provincie Hiiumaa

Personen:
 Kumari Selja, Indiaas minister
 Sirkka Selja, Fins dichteres en schrijfster